Eodermaptera — вымерший подотряд уховёрток, известный от средней юры до середины мелового периода ( назад). Определяющие характеристики включают «лапки трехчлениковые, надкрылья сохраняют жилкование, 8-й и 9-й тергиты брюшка у самок сужены, но отделены от 10-го тергита и не покрыты 7-м тергитом, яйцеклад обнажён». Считается, что ближе к Neodermaptera, чем к более базальным Archidermaptera.

Систематика 
 Семейство Bellodermatidae Zhao, Shih & Ren, 2010
 † Belloderma Zhao, Shih & Ren, 2010. Формация Haifanggou, Китай, средняя юра (келловей)
 † Archaeosoma Zhang, 1994. Формация Laiyang, Китай, ранний мел (апт)
 Надсемейство Semenovioloidea Vishnyakova, 1980
 Семейство Turanodermatidae Engel, 2003
 † Turanoderma Vishnyakova, 1980. Карабастауская свита , Казахстан, средняя-поздняя юра (келловей/ оксфорд)
 Семейство Semenoviolidae Vishnyakova, 1980
 † Semenovioloides Vishnyakova, 1980. Карабастауская свита, Казахстан, келловей/оксфорд.
 † Aglyptoderma Xiong et al, 2021. Формация Jiulongshan, Китай, келловей

Примечания 

†
Ископаемая фауна Азии
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода